whaling of vriend-in-noodfraude, oplichters doen zich voor als een bekende die acuut geld nodig heeft
 whaling of CEO-fraude, oplichters proberen medewerkers van een bedrijf geld te laten over maken door zich voor te doen als directeur (CEO) of andere hooggeplaatste functie van een bedrijf
 whaling, Engels voor walvisvaart